Категория „Висши“ е нова категория тенис турнири на Женската тенис асоциация, която влиза в сила от WTA Тур 2009. Тя заменя турнирите от I и II категория и намали броя им от 26 на 20.

Тази категория включва следните състезания:
 Задължителни висши – четирите турнира в Индиън Уелс, Кий Бискейн, Мадрид и Пекин с еднакъв награден фонд при мъжете и жените от 4,5 млн. щатски долара;
 Висши 5 – пет турнира в Дубай, Рим, Синсинати, Торонто/Монреал и Токио с награден фонд от 2 млн. щатски долара;
 Висши – десет турнира с награден фонд от 600 хиляди до 1 млн. щатски долара;
 Шампионат на WTA Тур – провежда се в края на всеки сезон с участието на най-добрите тенисистки според отделна класация от ранглистата на WTA. Наградният фонд е 4,45 млн. щатски долара.

От 2020 година турнирите вече не се водят висши, а са част от WTA 1000, поради оеднаквяване с мъжките тенис турнири ATP.

Турнири

Външни препратки 
  Календар на WTA Тур 2010

WTA Тур